Korbik ist der Name von

 Korbik (Fluss), Fluss in Russland 
 Julia Korbik (* 1988), deutsche Journalistin und Publizistin